Wang Qiang – chiński biegacz narciarski
 Wang Qiang – chiński chodziarz
 Wang Qiang – chiński piłkarz
 Wang Qiang – chińska tenisistka
 Wang Qiang – chiński zapaśnik

Przypisy